Por Branchville pode estar à procura de:
 Branchville (Alabama)
 Branchville (Carolina do Sul)
 Branchville (Nova Jérsei)
 Branchville (Virgínia)

Desambiguação